Isole Skellig – isole dell'Irlanda
 Skellig – romanzo di David Almond
 Skellig – film del 2009 diretto da Annabel Jankel
Skellig - album musicale di David Gray